Avebrevicauda — природна група птахів, що включає в себе всіх сучасних птахів та викопні види, що мають 10 і менше хвостових хребців. Група була створена у 2002 році, щоб відділити птахів з коротким хвостом від птахів з рептилійним хвостом як у археоптерикса. Відповідно назва групи перекладається як «птахи з коротким хвостом».

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Lefèvre et al., 2014:

Примітки 

Птахи